Puèglaurenç, poble del municipi francès de La Pradèla - Puèglaurenç, al departament de l'Aude, dins la comarca històrica de la Fenolleda (en català Puigllorenç, en francès Puilaurens). Al seu terme hi ha el castell de Puèglaurenç.
 Puèglaurenç, municipi francès, al departament del Losera (en francès La Bastide-Puylaurent).
 Puèglaurenç, municipi francès, al departament del Tarn (en francès Puylaurens).
 Guilhèm de Puèglaurenç, autor d'una crònica de la Croada albigesa.